Ն, ն (ну, ) — двадцять друга літера вірменської абетки.

Позначає ясенний носовий приголосний звук /n/.

Числове значення — 400. 

В Юнікоді має такі коди:  для Ն,  для ն.

В інших типах кодування відсутня.